Augusto Vicinelli – critico letterario, giornalista e docente italiano
 Odoardo Vicinelli – pittore italiano
 Patrizia Vicinelli – poetessa e attrice italiana